Wótšow (niedersorbisch für „Horst“ bzw. „Insel“) ist der Name folgender Orte in Brandenburg:
 Horst (Straupitz (Spreewald)), Wohnplatz der Gemeinde Straupitz (Spreewald), Landkreis Dahme-Spreewald
 Ostrow (Cottbus), früherer Vorort von Cottbus